Бріо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 31 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Бріон, Фонтен-Герен i Сен-Жорж-дю-Буа було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Буа-д'Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 431 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1165,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Бріон на сайті французького Національного інституту географії
 Бріон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бріон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара